GTUC steht für:
 Georgian Trade Union Confederation, georgischer Gewerkschaftsbund, siehe Georgien #Gewerkschaften
 Guyana Trades Union Congress, guyanischer Gewerkschaftsbund

Abkürzung